2740 км — остановочный пункт на главном ходе Транссибирской магистрали, в составе Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Находится в Омском районе Омской области, на территории Богословского сельского поселения. 

Располагается между обгонным пунктом Сыропятское и о.п. 2737 км. Расположена в лесостепной полосе Барабинской низменности, в лесной зоне Омска

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту 2740 км
 Карта Западно-Сибирской железной дороги — Омск, Татарская, Иртышское
  2740 км на карте 2Gis
 2740 км (остановочный пункт) на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Западно-Сибирской железной дороги